M40 GMC – samobieżne działa polowe produkowane w czasie II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych
 M40 – amerykańskie działo bezodrzutowe
 M40 – współczesny, powtarzalny karabin wyborowy; przepisowa broń wyborowa US Marine Corps
 M40 (Messier 40) – układ dwóch gwiazd z konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy
 M4 – autostrada w Danii
 AN-M40 – amerykańska bomba odłamkowa
 M40 – amerykańska maska przeciwgazowa